Губерт фон Лушка (Hubert von Luschka, 1820—1875) — германский анатом.

Биография 
Лушка изучал фармацию, потом медицину. В 1849 году стал прозектором и экстраординарным профессором в Тюбингене, в 1855 году ординарным профессором общей патологической и хирургической анатомии там же и директором анатомического института.

Труды 
 «Die Nerven in d. harten Hirnhaut» (Тюбинген, 1850),
 «Der nervus phrenicus des Menschen» (там же, 1853),
 «Die Adergeflechte des menschlichen Gehirns» (В., 1855),
 «Die Brustorgane des Menschen in ihrer Lage» (Тюбинген, 1857),
 «Der Hirnanhang und die Steissdrüses des Menschen» (Б., 1860),
 «Die Anatomie des Menschen in Rücksicht auf die Bedürfnisse der praktischen Heilkunde» (3 т., Тюбинген, 1862—1869),
 «Der Schlundkopf des Menschen» (Тюбинген, 1868),
 «Die Lage der Rauchorgane» (Карлсруэ, 1873).

Литература 
 
 

Анатомы Германии